Скандинавія — регіон, що охоплює три країни: Данію, Норвегію та Швецію.

Географія 
 Скандинавський півострів
 Скандинавські гори

Скандинавія — місто, штат Вісконсин
 Скандинавія — селище, штат Вісконсин

Див. також 
 Нордичні країни